Forăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Forăști (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Forăști (Iași), Dorf im Kreis Iași